HMS Pictou ist der Name folgender Schiffe:

 HMS Pictou (1812–1814), ein Schoner, 1813 von der Royal Navy gekapert, 1814 versenkt
 HMS Pictou (1812–1818), ein Schoner, 1813 von der Royal Navy gekapert, 1818 verkauft